Chicha (drank), gefermenteerde drank van mais, rijst of yuca in Latijns-Amerika
 waterpijp (shisha)